Willard může být:

 Willard (Kansas) – město v Kansasu
 Willard (Missouri) – město v Missouri
 Willard (Nové Mexiko) – vesnice v Novém Mexiku
 Willard (Ohio) – město v Ohiu
 Willard (Utah) – město v Utahu